Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1924.

Titelverteidigerin war Suzanne Lenglen. Das Finale bestritten Helen Wills und Julie Vlasto, das Wills in zwei Sätzen gewann.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
1924
Tennisturnier 1924
Tennisturnier in Colombes